Krefting ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Krefting (* 1972), deutsche Physikerin und Medizininformatikerin
 Heinrich Krefting (1562–1611), deutscher Rechtswissenschaftler und bremischer Politiker
 Wilhelm J. Krefting (* 1981), deutscher Schriftsteller